Rochester puede hacer referencia a las siguientes ciudades:

Australia:
 Rochester (Victoria)

Reino Unido:
 Rochester (Kent)
 Rochester (Northumberland)

Estados Unidos:
 Rochester (Illinois)
 Rochester (Indiana)
 Rochester (Kentucky)
 Rochester (Massachusetts)
 Rochester (Míchigan)
 Rochester (Minnesota)
 Rochester (Nuevo Hampshire)
 Rochester (Nueva York)
 Rochester (condado de Ulster, Nueva York)
 Rochester (Ohio)
 Rochester (Pensilvania)
 Rochester (Texas)
 Rochester (Vermont)
 Rochester (Washington)
 Rochester (Wisconsin)

Otros 
 East Rochester
 Rochester Hills
 Rochester Township